Балаганы — название населённых пунктов в России:

 Балаганы — деревня в Аромашевском районе Тюменской области.
 Балаганы — село в Викуловском районе Тюменской области.